Епархия Тибу () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Тибу, Колумбия. Епархия Тибу входит в митрополию Нуэва-Памплоны. Кафедральным собором епархии Тибу является церковь святого Людовика Бертрана.

История 
1 августа 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «In nimium territorium», которой учредил территориальную прелатуру Бертрании, выделив её из епархии Нуэва-Памплоны. 16 ноября 1983 года территориальная прелатура Бертрании была переименована в территориальную прелатуру Тибу.

29 декабря 1988 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Quam provido», которой преобразовал территориальную прелатуру Тибу в епархию.

Ординарии епархии 
 священник Juan José Díaz Plata O.P. (13.09.1953 — † 1979);
 епископ Jorge Leonardo Gómez Serna O.P. (9.10.1980 — 6.03.1986), назначен епископом Сокорро-и-Сан-Хиля;
 епископ Horacio Olave Velandia (21.01.1988 — † 17.03.1988);
 епископ Luis Madrid Merlano (21.05.1988 — 19.04.1995), назначен епископом Картаго;
 епископ José de Jesús Quintero Díaz (5.01.1996 — 23.10.2000), назначен апостольским викарием Летисии;
 епископ Camilo Fernando Castrellón Pizano S.D.B. (23.04.2001 — 2.12.2009), назначен епископом Барранкабермехи;
 епископ Omar Alberto Sánchez Cubillos O.P. (с 8 июня 2011 года — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла In nimium territorium, AAS 44 (1952), стр. 171 
  Булла Quam provido

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии